3-й выпуск  Тура Миссури — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Миссури. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 7 по 13 сентября 2009 года в рамках UCI America Tour 2009.  

Победителем гонки стал американский велогонщик Дэвид Забриски из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 6 команд ПроТура. Также были приглашены 2 проконтинентальные команды и 7 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Миссури 2009 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в США в 2009 году
Сентябрь 2009 года